Astana (stad), de hoofdstad van Kazachstan
 Astana Qazaqstan, een wielerploeg
 Astana (paleis), een paleis in Sarawak
 Astana (Oezbekistan), een dorpje in Oezbekistan
 Astana-1964 FK, voormalige naam van een voetbalclub uit de Kazachse stad Astana
 Astana FK, een voetbalclub uit de Kazachse stad Astana
 Astana BK, een basketbalclub uit de Kazachse stad Astana
 Air Astana, Kazachse luchtvaartmaatschappij
 Graftombes van Astana in de Turfandepressie, Sinkiang